Heinrich Wilhelm Konstantin Victor Franz Prinz von Hessen (bürgerlich eigentlich Prinz und Landgraf von Hessen; * 30. Oktober 1927 in Rom; † 18. November 1999 in Schloss Wolfsgarten) war ein deutscher Maler und Bühnenbildner, der als Künstler seinen italienischen Namen Enrico d’Assia verwendete.

Leben 
Enrico d’Assia war der Sohn von Philipp von Hessen und der Prinzessin Mafalda von Savoyen, einer Tochter des Königs Viktor Emanuel III. von Italien. Die Prinzessin starb 1944 im KZ Buchenwald. Die frühe Kindheit verbrachte Enrico d’Assia in Rom. Ab 1933 lebte er abwechselnd in Kassel und in Rom. 

Nach dem bestandenen Abitur in Bieberstein 1946 zog Enrico d’Assia wieder nach Italien. Sein romantisch-verspielter Malstil mit surrealistischen Elementen entwickelte sich an seinen Wirkungsstätten in Rom sowie auf Ischia und Capri. Seit den 1960er Jahren arbeitete er verstärkt als Entwerfer der Bühnenbilder an den Opern in Rom und Florenz sowie insbesondere an der Scala in Mailand. In der Villa Necchi Campiglio stand ihm immer das sogenannte „Prinzenzimmer“ zur Verfügung. Im Museum Schloss Fasanerie besteht seit 2009 die sogenannte Prinz-Heinrich-Galerie, die an den Maler, Bühnenbildner und Kunstsammler Enrico d’Assia erinnert.

Vorfahren

Literatur 
 Enrico d’Assia: 7 November – 1 December 1989, New York, Wheelock Whitney & Company 1989
 Luciano Arcangeli (Hrsg.): Enrico d'Assia, Rom 1990
 Allgemeines Künstlerlexikon Bd. 5, 1992, S. 468.
 Heinrich von Hessen: Der kristallene Lüster – meine deutsch-italienische Jugend 1927 bis 1947. München 1994. [Autobiographie]
 Eckhart G. Franz (Hrsg.): Haus Hessen. Biografisches Lexikon. (= Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission N.F., Bd. 34) Hessische Historische Kommission, Darmstadt 2012, ISBN 978-3-88443-411-6, HK 95, S. 190–191 (Rainer Christoph Friedrich von Hessen).

Weblinks

Einzelnachweise 

Heinrich #HessenKassel
Maler (Deutschland)
Deutscher
Geboren 1927
Gestorben 1999
Mann